'Алекса́ндр Чумако́в:
* Чумаков, Александр Александрович (1927—2019) — советский яхтсмен, тренер.
 Чумаков, Александр Дмитриевич (1948—2012) — советский футболист.
 Чумаков, Александр Николаевич (род. 1950) — советский и российский учёный, философ, теоретик и организатор науки.
 Чумаков, Александр (род. 1973) — латвийский футболист.

Примечания